Pulsrohr bezeichnet:

 Pulsstrahltriebwerk, ein Strahltriebwerk
 Pulsröhrenkühler, eine auf dem Prinzip des Stirlingmotors basierende Kältemaschine